Батмас — река в России, протекает в Большеболдинском и Починковском районах Нижегородской области. Устье реки находится в 165 км по левому берегу реки Алатырь. Длина реки составляет 19 км, площадь водосборного бассейна 84,2 км².

Исток реки у деревни Дубровка (Большеполянский сельсовет Большеболдинского района) в 24 км к юго-западу от Большого Болдина. Вскоре после истока река перетекает в Починковский район. Батмас течёт на юг, в нижнем течении на реке стоит село Журавлиха. На последних километрах течение зарегулировано и превращено в мелиорационный канал. Впадает в Алатырь чуть выше села Кочкурово.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Алатырь от истока и до устья, речной подбассейн реки — Сура. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010500212110000038130
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110003813
 Код бассейна — 08.01.05.002
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Большеболдинского района
Реки Починковского района (Нижегородская область)
Притоки Алатыря